Mádl (Madl) příjmení:

 Karel Boromejský Mádl (1859–1932) – český kritik a historik umění
 Ferenc Mádl (1931–2011) – maďarský prezident
 Jiří Mádl (* 1986) – český herec
 Tomáš Mádl (* 1974) – český právník, developer a filatelista

Mádlová příjmení:

 Ivana Mádlová (* 1966) – česká politička a ošetřovatelka

podobné
 František Mádle (1892–1941) – český sochař a odbojář popravený nacisty
 Mádlo